Premier League 2010/11 je v pořadí 19. sezónou Premier League. Sezóna začala 14. srpna 2010 a bude končit 22. května 2011. Obhájce titulu ze sezóny 2009/10 je Chelsea FC.

Nejlepší střelci Premier League 2010/11

Tabulka

Reference 

2010/11
Fotbal ve Spojeném království v roce 2010
Fotbal ve Spojeném království v roce 2011